«Архивы Украины» () — украинский журнал, печатный орган Государственного комитета архивов Украины и Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского НАН Украины (с 1993 года). Основан в 1947 году как «Научно-информационный бюллетень Архивного управления при МВД УССР» для служебного пользования. Выходил нерегулярно, до 1957 года на русском языке, тираж — 200—300 шт.

После перевода в 1960 году архивных учреждений из системы МВД в ведение Архивного управления (с 1974 года — Главного архивного управления) при Совете министров УССР бюллетень выходил 6 раз в год. С 1965 года издается под современным названием «Архивы Украины». С 1980 года — издание журнального типа, с 1991 года — научно-практический журнал.

Начиная с 1992 журнал выходит, как правило, спаренными номерами, с 1998 года печатается незначительным тиражом только для архивных учреждений страны. Содержит статьи, посвящённые архивоведению и архивному делу, публикует подборки архивных документов, обзоры источников, документальные очерки, кино- и фотодокументы. С 1999 года — в подчинении Государственного комитета архивов Украины.

Литература 
 
 «Архіви України». Систематичний покажчик. 1971—1987 рр. К., 1988; Анотований покажчик публікацій журналу «Архіви України» за 1988—1995 рр. К., 1997; «Архіви України». Бібліографічний покажчик змісту. 1947—1970. К., 1999.
Архивное дело на Украине
Журналы Украины
Журналы СССР на украинском языке
Журналы, появившиеся в 1947 году
Научные журналы Украины